Евти́хий Константи́нович Адасо́вский — генерал-майор артиллерии Российской императорской армии, теоретик артиллерийской дела, участник Русско-турецкой войны (1877—1878). 
Брат Марии Константиновны Заньковецкой.

Биография 
Родился (18) апреля 1846 года в обедневшей дворянской семье К. К. Адасовского и М. В. Нефедовой.

Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус и 17 июля 1864 года возведён в офицеры.

Впоследствии заканчивает 2-е Константиновское военное училище (1866) и Михайловское артиллерийское училище (при выпуске 16 июля 1867 года возведён в подпоручики).

От 30 октября 1869 года поручик, а затем с 31 октября 1871 года — штабс-капитан.

Проходит обучение в Михайловской артиллерийской академии, окончив которую в 1873 году, как первый по результатам экзамена (1-й разряд), получает право службы в гвардии.

Поручик гвардии от 23 августа 1874 года, штабс-капитан гвардии с 13 апреля 1875 года.

С началом Русско-турецкой войны (1877—1878) находится на фронте. Во время боя под Араб-Конаком в результате разрыва гранаты на позиции получил тяжёлую контузию (осложнения от которой в дальнейшем стали причиной смерти генерала). За свой героизм и профессиональные качества на протяжении 1878 года поочередно получает сразу три ордена с военными знаками отличия: Святой Анны III степени, Святого Станислава II степени и Святого Владимира IV степени.
30 августа 1878 возведенный в чин капитана гвардии.

От 3 декабря 1885 года назначен командиром 3-й батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады.
13 апреля 1886 года возведен в чин полковника гвардии.

22 августа 1892 года получает назначение начальника учебного артиллерийского полигона Петербургского военного округа.
С 1896 — генерал-майор артиллерии.

Умер  года, похоронен на кладбище Николаевской церкви в Заньках.

Сообщение о смерти Е. К. Адасовского:

В 1930-е годы могила генерала Е. К. Адасовского была вскрыта комсомольскими активистами села с целью выявления и конфискации возможных ценностей.
Сегодня место, где находится захоронение, неизвестно.

Награды 
 Орден Св.  Владимира III степени (1888)
 Орден Св.  Владимира IV степени с мечами и бантом (1878)
 Орден Св.  Анны II степени (1883)
 Орден Св.  Анны III степени с мечами и бантом (1878)
 Орден Св.  Станислава I степени
 Орден Св.  Станислава II степени с мечами (1878)
 Орден Св.  Станислава III степени (1875)

 Медаль «В память Русско-турецкой войны 1877—1878»
 Медаль «В память царствования императора Александра III»

Семья 
Был женат.
Имел дочь.

Примечания

Источники 
 Адасовский, Евтихий Константинович

Генерал-майоры (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Родившиеся в 1846 году
Родившиеся 18 апреля
Умершие в 1898 году
Умершие 3 февраля
Родившиеся в Черниговской губернии
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Персоналии по алфавиту